Esistono più comuni francesi con questo nome

Gouttières – Eure
Gouttières – Puy-de-Dôme